Campaign for Nuclear Disarmament - een vredesbeweging
 Commission on Narcotic Drugs - een onderdeel van de Verenigde Naties:
 Mihail Kogălniceanu International Airport - een internationale luchthaven met IATA-luchthavencode CND, bij de Roemeense stad Constanța
 Koreaanse Arbeiderspartij (Chosŏn Rodongdang)
 Corendon Dutch Airlines - een Nederlandse luchtvaartmaatschappij